Maierl (alpengasthof), het Alpengasthof en -restaurent 
Maierl (lift), de skilift in het skigebied Kitzbühel die langs dit gasthof komt